Мауровићи могу бити:

 Мауровићи (Високо), насељено мјесто у општини Високо, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Мауровићи (Бариловић), насељено мјесто у општини Бариловић, Република Хрватска